Mazong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mazong (socken i Kina, Guizhou), 
 Mazong (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar